esta é uma lista de futebolistas do Grupo Desportivo de Chaves.

Jogadores

Notáveis

Guarda-Redes
 Beto (2004–2005)  
 Paulo Ribeiro (2011–2016)
 António Filipe (2015–)
	

Defesas Esquerdos
 /  Kasongo (1999–2008)

Defesas Centrais
 Auri (1998; 2001–2002)
 /  Pedro Geromel (2004–2005)

Defesas Direitos
 /  Tony (2001–2005)

Médios Centro
 João Alves (1998–2004)
 Braga (2015–)
 Pedro Tiba (2017–)

Médios Direitos

Médios Esquerdos
 Simon Vukčević (2016–)

Avançados
 Radoslav Zdravkov (1986–1989)
 Mladen Karoglan (1991–1993)
 Lucian Marinescu (2004–2005)
 Diogo Valente (2003–2004)
 Roberto Calmon Félix (2004–2006)
|}

  Carlos Carvalhal
  Diogo Valente
  João Alves
  Vermelhinho
  Hilário Leal
  Anthony da Silva
  Nuno Miguel Gomes
  Rui Lima
  Nuno Rocha
  Rui Correia
  Vítor Pereira
  Chiquinho Delgado
  Beto
  Youssef Haraoui
  Riça
  Auri
  Gustavo Manduca
  Pedro Geromel
  Roberto Calmon Felix
  Marco Claúdio
  Cássio
  Georgi Slavkov
  Radi
  Plamen Getov
  Kabwe Kasongo
  Etienne N'tsunda
  Owusu Afriyie

  Inzaghi Donígio
  Moussa Yahaya
  Marcel Sabou
  Lucian Marinescu
  Ibón Pérez Arrieta
  David Casablanca
  Isidro
  Ulf Ottosson
  Leonson Lewis

Maiores artilheiros

Mais partidas

Por temporada

2016-17

Treinadores notáveis 
  Rogério Gonçalves
  Augusto Inácio
  Henrique Calisto
  Álvaro Magalhães
  António Caldas
  Raul Águas
  José Romão
  Luís Miguel
  Vítor Oliveira

Grupo Desportivo de Chaves